Lliga ABF (de l'acrònim en castellà Asociación Balonmano Femenino), màxima competició de clubs d'handbol femení d'Espanya
 Federació Azerbaidjanesa de Bàsquet (del seu nom en àzeri Azərbaycan Basketbol Federasiyası), organisme regidor del bàsquet a l'Azerbaidjan
 Força Fronterera d'Austràlia (del seu nom en anglès Australian Border Force), cos de guàrdia de fronteres d'Austràlia
 Facultat de Treballadors i Camperols (del seu nom en alemany Arbeiter-und-Bauern-Fakultät), programa d'educació universitària popular de la República Democràtica Alemanya